Meßbach und Messbach sind geographische Namen:

Orte:
 Meßbach (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Meßbach (Dörzbach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Meßbach (Fischbachtal), Ortsteil der Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Gewässer: (alle auch mit Namen Messbach)
 Messbach (Erf) oder Meßbach, linker Zufluss der dort noch Erfa genannten Erf nach Buch am Ahorn, Gemeinde Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Meßbach (Ginsbach) oder Messbach, rechter Zufluss des Ginsbachs vor Altkrautheim, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Messbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers nach Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Meßbach (Seegraben), rechter Zufluss des Seegrabens (zur Waldnaab) durch Rothenstadt, kreisfreies Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Messbach (Stollenborn), rechter Zufluss des Stollenborns (zur Nahe) vor Neunkirchen, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland

Meßbach ist ein Familienname:
 Theodor von Meßbach (1756–1812), Beamter des Hochstifts Speyer, später Amtsvorstand im badischen Staatsdienst

Siehe auch:
 Lichtmessbach
 Melsbach
 Mersbach